

Patronymes
 Maximilien de Robespierre (1758-1794), avocat et révolutionnaire français
 Augustin Bon Joseph de Robespierre dit Robespierre le Jeune, (1763-1794), frère de Maximilien et Charlotte de Robespierre, avocat et révolutionnaire français
 Charlotte de Robespierre (1760-1834), sœur de Maximilien et Augustin Robespierre
 François de Robespierre (1732-1777), avocat français, père des précédents
 Gillian Robespierre (1978-), réalisatrice et scénariste américaine

Toponymes 
 Robespierre, station du métro de Paris (sur la ligne 9) près d'une rue Robespierre nommée d'après Maximilien de Robespierre à Montreuil
 Quai Robespierre, ancien nom du quai de la Résurrection, à Saint-Pétersbourg

Culture
 Robespierre est un film de 1913 réalisé par Herbert Brenon

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme